Erik Oxenstierna kan syfta på:

 Erik Nilsson (Oxenstierna) (slutet av 1400-talet), riksråd och en förkämpe för unionen
 Erik Oxenstierna (1616–1662), landshövding
 Erik Axelsson Oxenstierna (1624–1656), greve av Södermöre och svensk rikskansler
 Erik Oxenstierna (1684–1760), krigsråd och landshövding
 Erik Oxenstierna (1859–1913), överste